Список учебных заведений Вологды — это список школ, лицеев, гимназий, вузов и.т.д

Школы 
 Средняя общеобразовательная школа № 25 города Вологды
 Мастерская школа №25
 Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Вологды
 Школа № 27
 Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Вологды
 Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 11
 Школа № 13
 Школа № 1 с углубленным изучением английского языка
 Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 1 г. Вологды
 Начальная общеобразовательная школа № 10 МОУ
 Школа № 8 с углублённым изучением отдельных предметов
 Школа № 20
 Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Вологды
 Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Вологды
 Коррекционная школа № 1
 Школа № 23
 Школа № 4
 Школа № 16
 Школа № 28
 Школа № 30
 Школа № 3
 Средняя школа № 41 г. Вологды
 Школа № 18
 Школа № 21

Лицеи 
 Вологодский многопрофильный лицей
 Лицей № 32 (Вологда)

Гимназии 
 Гимназия № 2 начальная школа Управление образования администрации г. Вологды

ВУЗы 
 Санкт-Петербургский государственный экономический университет Филиал в городе Вологда
 Международная академия бизнеса и новых технологий Вологодский филиал
 Институт экологии и леса
 Вологодский институт бизнеса
 Вологодский государственный университет Педагогический институт
 Вологодский государственный университет
 Межрегиональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ВгГТУ
 Вологодский Государственный Технический университет Региональный центр дистанционного образования
 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов представительство в г. Вологде
 МГЮА имени О. Е. Кутафина Северо-Западный институт
 НОУ ВПО Международная академия оценки и консалтинга, представительство
 Институт дистанционного образования МГИУ
 Институт мировой экономики и информатизации Региональный партнер
 ИМЭИ
 Столичная финансово-гуманитарная академия Филиал в г. Вологде
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Вологодский филиал
 Современная Гуманитарная Академия, Вологодский филиал
 Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания
 Экономический факультет Вологодский Государственный Технический университет
 Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, Филиал в г. Вологде
 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина

Примечания 

 
Уч
Вологда